Иван Иванович Новиков (, Побединский рудник, Скопинский уезд, Рязанская губерния — 30 мая 2014) — советский учёный, специалист в области теплотехники, теплофизики и физики конденсированного состояния. Директор МИФИ (1956—1958), директор Института теплофизики СО АН СССР (1958—1964).

Доктор технических наук (1948), профессор (1949), член-корреспондент АН СССР по Сибирскому отделению (теплотехника) с 28 марта 1958 г., академик РАН (1992) по отделению физико-технических проблем энергетики (теплофизика). Лауреат двух Сталинских премий.

Биография 
После окончания физического факультета МГУ (1939) работал в научных учреждениях ВМФ в области теплофизики и теплотехники.

 1948—1950 заведующий кафедрой теплофизики Московского энергетического института
 1950—1956 начальник научно-технического управления министерства среднего машиностроения СССР
 1956—1958 директор МИФИ
 1958—1964 директор Института теплофизики Сибирского отделения АН СССР
 1961—1964 заведующий кафедрой теплофизики Новосибирского государственного университета

Из-за конфликта с М. А. Лаврентьевым вместе с С. А. Христиановичем покинул Новосибирский академгородок.
 1964—1967 1-й заместитель председателя Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
 1966—1970 заведующий кафедрой физико-технических измерений ФРТК Московского физико-технического института
 с 1970 заведующий лабораторией электронной микроскопии и физических методов исследований в институте металлургии им. А. А. Байкова АН СССР.

Основные труды по термодинамике газов и твёрдых тел, теории подобия в теплофизике, по исследованию теплофизических свойств теплоносителей и разработке ряда вопросов, связанных с атомной энергией. Автор учебника по термодинамике для студентов энергомашиностроительных и теплотехнических специальностей втузов.

Был женат, имел двоих детей.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Труды 
 Уравнение состояния реальных газов, М.-Л., 1948 (совм. с М. П. Вукаловичем)
 Прикладная термодинамика и теплопередача, М., 1961 (совм. с К. Д. Воскресенским)
 Техническая термодинамика, 4 изд., М., 1968 (совм. с М. П. Вукаловичем)
 Прикладная магнитная гидродинамика, М., 1969; Термодинамика, М., 1972 (совм. с М. П. Вукаловичем).

Звания и награды 
 Доктор технических наук, профессор
 Сталинская премия (1951, 1953)
 Член-корреспондент АН СССР по Сибирскому отделению (теплотехника) с 28 марта 1958 г
 Академик РАН (по отделению физико-технических проблем энергетики (теплофизика) 11 июня 1992 г)
 Орден Ленина (1951)
 Орден Трудового Красного Знамени (1956)
 Орден «Знак Почёта» (1975, 1986)
 Медали

Член Библиотечного совета при Президиуме СО АН СССР (1958—1964).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Биография в справочнике СО РАН
 Новиков Иван Иванович
 Новиков Иван Иванович на сайте музея НГУ
 Персональная страница на сайте Фотоархив СО РАН
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 фото https://www.booksite.ru/stanz/1951/1951_5.pdf

Физики по алфавиту
Теплофизики России
Теплофизики СССР
Физики XX века
Выпускники физического факультета МГУ
Сотрудники СО АН СССР
Преподаватели МЭИ
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Преподаватели Московского физико-технического института
Ректоры МИФИ
Похороненные на Троекуровском кладбище